Пчёвжинское сельское поселение — муниципальное образование в составе Киришского муниципального района Ленинградской области. Административный центр — посёлок Пчёвжа.

Главой поселения является Подлесный Вадим Иванович, главой администрации — Степанова Алёна Викторовна.

Географическое положение 
Общая площадь — 62 735 га.
 Расположено в южной части Киришского района.
 Граничит:
 на северо-западе — с Пчевским сельским поселением
 на севере — с Волховским районом
 на северо-востоке — с Тихвинским районом
 на востоке и юго-востоке — с Будогощским городским поселением
 на юго-западе — с Новгородской областью
 на западе — с Киришским городским поселением

По территории поселения проходят автодороги:
  (Лодейное Поле — Тихвин — Чудово)
  (Кириши — Будогощь — Смолино)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 25 км.

По территории поселения проходит железная дорога, имеются станции и остановочные пункты: 83 километр, Пчёвжа, 92 километр.

По территории поселения протекает река Пчёвжа, находятся озёра Облуцкое и Ширинское. Большая часть территории поселения заболочена, все населённые пункты располагаются в его южной части.

История 
По данным 1966 года центр Горчаковского сельсовета был перенесён в посёлок Пчёвжа.

В конце 1970-х годов сельсовет был переименован в Пчёвжинский.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Пчёвжинский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, был преобразован в Пчёвжинскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 49-оз от 1 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Киришский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» было образовано Пчёвжинское сельское поселение, в которое вошла территория бывшей Пчёвжинской волости.

Население

Состав сельского поселения 
На территории поселения находятся 7 населённых пунктов — 1 посёлок и 6 деревень:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МО Пчёвжинское сельское поселение

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Киришского района